The Home Stretch – cortometraggio del 1920 diretto da Charles Parrott (Charley Chase)
The Home Stretch – film del 1921 diretto da Jack Nelson